Aguarico es un topónimo que puede referirse a:

 El cantón Aguarico, cantón ecuatoriano de la provincia de Orellana.
 El río Aguarico, río de aguas blancas ecuatoriano-peruano de la Amazonía.
 El puente del Río Aguarico, ubicado en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte ecuatoriana.